Une fagne est une lande marécageuse et tourbeuse (tourbière) des plateaux ardennais, des Vosges cristallines, de l'Ain et des cantons suisses de Vaud et du Jura.  Dans le massif vosgien, lorrain et franc-comtois, on parle de feigne, faigne ou faing, le dernier étant très usité dans la formation des toponymes d'écart issus des essartements en altitude. 

Elle peut désigner, en particulier en Belgique :
 La Fagne est une région naturelle de Belgique et de France (sud des provinces de Hainaut et de Namur, Avesnois), parfois regroupée avec la Famenne sous le nom Fagne-Famenne.
 La Fagne wallonne, un site de grand intérêt biologique situé au nord-est du Signal de Botrange, dans les Hautes Fagnes. 
 Les Hautes Fagnes sont une région naturelle de Belgique et d'Allemagne (est de la province de Liège, ouest de la Rhénanie-Palatinat et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
 Les Fagnes, quartier de la commune d'Engis, surplombant les Grottes Schmerling, premier site de découverte des néandertaliens
 La Fagne, hameau de la commune d'Assesse
 Royal Golf Club des Fagnes (Spa)

Astronomie 
 (1593) Fagnes est un astéroïde.

Notes et références